Duff Beer (The Simpsons) — een fictief biermerk uit “The Simpsons”
 Duff Beer (echt product) – een echt bestaand biermerk.